Elops är ett släkte av fiskar som är ensam i familjen Elopidae. Det svenska trivialnamnet tiopundare förekommer för släktet.

Elops är enda släktet i familjen Elopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Elops